Dunn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emmett Reid Dunn
 Stephen Troyte Dunn